Il torneo di pallavolo femminile ai Giochi panarabi è una competizione pallavolistica per squadre nazionali del mondo arabo, organizzata con cadenza variabile dall'UANOC, durante i Giochi panarabi.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni